Mercier (champagne), champagnehuis in Épernay
Mercier (motorfiets), Frans historisch motorfietsmerk
Mercier (wielerploeg), een Franse wielerploeg

Personen met de achternaam Mercier
Auguste Mercier, Frans militair en politicus
Désiré-Joseph Mercier, Belgisch kardinaal en metropoliet
Edouard Mercier, Belgisch politicus
Helena Mercier, Nederlands schrijfster en feministe
Isabelle Mercier, Canadees pokerspeelster
Louis-Sébastien Mercier, Frans schrijver en politicus